Il doppio del torneo di tennis Puerto Vallarta Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Montana e Jack Waite che hanno battuto in finale Claude N'goran e Daniel Orsanic 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Jack Waite (Campioni)
 Nicola Bruno /  Fernon Wibier (primo turno)

 Claude N'goran /  Daniel Orsanic (finale)
 Leonardo Lavalle /  Óscar Ortiz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Vallarta Challenger 1996